Дубенки — разъезд в составе Труслейского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области.

География 
Находится у реки Яшинка на железнодорожной линии Инза-Ульяновск на расстоянии примерно 8 километров на северо-восток по прямой от районного центра города Инза.

История 
Основан в начале XX века. В 1990-х годах отделение коопхоза "Инзенский".

Население
Население составляло 177 человек в 2002 году (русские 94%), 82 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Инзенского района